NGC 7119A
NGC 7119B